Кирги́з-Мияки́ () — река в России, протекает в Миякинском районе Башкортостана. Устье реки находится в 11 км по левому берегу реки Мияки.

География и гидрология 
У истоков реки расположена одноимённое село Киргиз-Мияки. Длина реки составляет 25 км.

От истоку к устью на реке расположены населённые пункты: Ерлыково, Киргиз-Мияки, Кызыл-Чишма, Суккул-Михайловка, Андреевка, Зириклы, Кекен-Васильевка, Алексеевка.

В реку впадают: Мияки, Булат, Чишма, Кармалы, Усурга, Туяш, Кекен.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дёма от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёвка, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010201312111100024762
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102476
 Код бассейна — 10.01.02.013
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Топографические карты 
  — исток
  — устье

Примечания 

Бассейн Дёмы
Реки Миякинского района